Мастрюков — фамилия. Известные носители:

 Алексей Сергеевич Мастрюков (15 сентября 1992, Тольятти) — российский хоккеист, нападающий.
 Николай Трофимович Мастрюков (1915—1943) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

 Мастрюкова, Татьяна Алексеевна (1925—2006) — советский химик-органик, член-корреспондент АН СССР (с 1987), лауреат премии имени А. Н. Несмеянова.